Hannovera steht für:
 eine allegorische Frauengestalt, die das Königreich Hannover verkörpert
 die Bergbaugesellschaft Hannovera, ein Kaliwerk
 Chronica Hannovera, eine geschichtliche Prosadarstellung, die Ereignisse hannöverscher Geschichte in zeitlicher Reihenfolge darstellt
 Hannovera-Verlag, siehe Fritz Thörner
 Hannovera (Studentenverbindung)